Бори́с Пло́тников:
 Плотников, Борис Васильевич (1929—2000) — проходчик, Герой Социалистического Труда.
 Плотников, Борис Григорьевич (1949—2020) — советский и российский актёр, народный артист России.
 Плотников, Борис Николаевич (1915—1969) — старшина, полный кавалер ордена Славы.